Бугровка:

 Бугровка — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Бугровка — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Бугровка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Бугровка — деревня в Белинском районе Пензенской области.
 Бугровка — село в Милославском районе Рязанской области.
 Бугровка — село в Спасском районе Татарстана.
 Бугровка — река в Кемеровской области.